Hausmanning ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hausmanning (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hausmanning (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Hausmanning (Zangberg), Ortsteil der Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

 Hausmanning (Gemeinde Altschwendt), Ortschaft von Altschwendt, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Hausmanning (Gemeinde Hargelsberg), Ortschaft von Hargelsberg, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Hausmanning (Gemeinden Oberschlierbach, Schlierbach), Ortschaft von Schlierbach und Oberschlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich